Karami bezeichnet:

 Karami (Fluss), einen Fluss in Nigeria

Karami ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Hamid Karami (1890–1950), libanesischer Ministerpräsident
 Babak Najafi Karami (* 1975), iranisch-schwedischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Majid Karami (* 1959), iranischer Instrumentenbauer
 Mohammad Mehdi Karami († 2023), iranisches Justizopfer, siehe Hinrichtung Mohammad Mehdi Karami
 Omar Karami (1934–2015), libanesischer Politiker
 Raschid Karami (1921–1987), libanesischer Ministerpräsident
 Youssef Karami (* 1983), iranischer Taekwondoin